La maison des Tourelles peut désigner
 le maison des Tourelles à Angers ;
 la maison des Tourelles, un bâtiment disparu du quai de la Fosse à Nantes ;
 la maison des Tourelles à Reims ;
 le bâtiment principal du domaine des Tourelles à La-Plaine-des-Palmistes, sur l'île de La Réunion.